Ово је списак видео-игара које су добиле превод на српски језик. Обухваћени су како званични преводи, који долазе уз игру при набавци, тако и незванични („фановски”), доступни засебно од основне игре. Описани су и преводи који се још налазе у развоју.

У августу 2021. године објављен је сајт „Србификатори”, који преводе видео-игара скупља на једном месту.

Завршени

Званични

Незванични

Незавршени 
Недовршени пројекти или они на којима се још ради.

Референце

Спољашње везе 
 Преводи на српски на Steam-у (група „Serbian Translations” на платформи Steam)
 Листа видео-игара преведених на српски језик (Games-Serbia.com)
 База превода „Србификатори”
 Ћофијеви преводи
 Crowdin — платформа за организацију превођења и локализације

Видео-игре преведене на српски